Talacker ist der Name folgender Orte:

 Talacker (Frauenfeld), Quartier der Stadt Frauenfeld im Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Talacker (Thun), Quartier der Stadt Thun im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Talacker (Winterthur), Quartier der Stadt Winterthur im Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Talacker (Zürich), Quartier der Stadt Zürich im Bezirk Zürich, Kanton Zürich
 Talacker (Gemeinde Seeham), Ortsteil der Gemeinde Seeham im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg

Siehe auch
 Taläcker (Künzelsau), Stadtteil von Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg